В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Boston 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Гана Мандлікова здобула титул, у фіналі перемігши Гелену Сукову 7–5, 6–0.

Сіяні гравчині 

 Відсутня
  Гана Мандлікова (переможниця)
  Кеті Джордан (півфінал)
 Відсутня

 Барбара Поттер (чвертьфінал)
 Гелена Сукова (фінал)
 Вірджинія Рузічі (1-ше коло)
 Розалін Феербенк (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1984